El disputado voto del señor Cayo puede hacer referencia a:
 La novela escrita por Miguel Delibes y publicada en 1978;
 La película dirigida por Antonio Giménez-Rico, basada en la novela de Miguel Delibes, estrenada en 1986.